Francesc Rovira i Escuder (ca. 1375-1450), cardenal valencià
 Francesc Rovira i Sala (1769-1820), religiós i brigadier català de l'exèrcit espanyol
 Francesc Rovira i Vilarúbia (1835-1900), notari català
 Francesc Rovira-Beleta (1912-1999), director i realitzador de cinema català, net de l'industrial Ramon Rovira i Casanella, nebot de l'industrial i polític Josep Rovira i Bruguera i besoncle del lingüista i activista Hugo Rovira de Saralegui